Проезд 40 лет Октября:

Россия 

 Проезд 40 лет Октября — проезд в Куровском Московской области
 В Пензе:
 1-й Проезд 40 лет Октября
 2-й Проезд 40 лет Октября
 3-й Проезд 40 лет Октября
 4-й Проезд 40 лет Октября
 5-й Проезд 40 лет Октября
 6-й Проезд 40 лет Октября

Украина 

 Проезд 40 лет Октября — прежнее название Туннельного проезда в Мариуполе Донецкой области

См. также 

 Улица 40 лет Октября
 Проспект 40 лет Октября
 Переулок 40 лет Октября
 Площадь 40 лет Октября — площадь в Херсоне